Marcelo Fernández puede hacer referencia a:

 Juan Marcelo Fernández, cantautor argentino.
 Marcelo Fernández Nieto, político español.
 Marcelo Fernández Gómez, político chileno.